Podhorany kan verwijzen naar de volgende Slowaakse gemeenten:
 Podhorany (okres Kežmarok)
 Podhorany (okres Nitra)
 Podhorany (okres Prešov)